Mesozoikum (från grekiska μεσος ’i mitten’, och ζωον ’djur’) är en geologisk era som omfattar perioderna trias, jura och krita, det vill säga tiden för cirka 252–66 miljoner år sedan. Under mesozoikum dominerade dinosaurier stora delar av jorden.

Eran kallas ibland "geologisk medeltid" eller "jordens medeltid", efter den ursprungliga betydelsen av det vetenskapliga namnet.

Detaljerad indelning

Källor 

Mesozoikum